Перелік головних сил Непереможної Армади:

Джерела 

 Созаев Э., Махов С. С. Все переломные сражения парусного флота  — Москва: Видавничий дім «Яуза», видавництво «ЭКСМО» , 2012. — таб.1.1. 128 с.

Вітрильні кораблі військового флоту Іспанії
Вітрильні кораблі військового флоту Португалії